Browning Automatic 5, інша назва яку використовують найчастіше Auto-5 або просто A-5, є напівавтоматичним, і був розробленим Джоном Браунінгом. Це була перша вдала конструкція напівавтоматичної рушниці. ЇЇ виробництво було до 1998 року. Найменування такої рушниці може означати , що ця зброя може заряджати одночасно п'ять патронів, чотири в магазині і один в патроннику.Remingtom Arms і Savage Arms s продавали варіанти під назвою Remington Model 11 і Savage Model 720, які були майже однаковими, але в них було відстутнє відсікання магазину на Browning.

Історія 

Browning Auto-5 був першим,  напівавтоматичним рушницею. Спроектований Джоном Браунінгом у 1898 році і запатентований у 1900 році . Майже 100 років кількома виробниками, а виробництво закінчилося в 1998 році. Також в ньому присутня висока задня частина, завдяки чому отримав прізвисько «Горбатий». Верхня частина дії йде прямо назад на рівні зі стволом, а потім різко опускається до прикладу. Також були доступні моделі 16 калібру (не випускалися між 1976 і 1987 роками). Цей дробовик використовували в військовій службі по всьому світу від Перщої світової війни до війни у В'єтнамі. Зброю активно використовували співробітники спеціальної авіаційної служби в малайських надзвичайних ситуацій, бо на їх думку, напівавтоматичний дробовик ідеально підходить для ближнього бою в джунглях.

Пізніше Джон Браунінг почав представляти свою модель. Де він продав більшість своїх попередніх проектів. Коли Вінчестер відмовився від своїх умов, Браунінг відправився в Ремінгтон. Але тоді у президента Remington трапився серцевий напад, і тоді  ж Браунінг чекав, щоб запропонувати їм пістолет.. Ці всі обставини змусили Браунінга шукати за кордоном для виробництва рушниці, там він зустрівся з  бельгійською Fabrique Nationale de Herstal (FN), компанією, яка вже виробляла пістолети Браунінга. І вже в 1902 році він почав своє виробництво. І вже згодом Браунінг ліцензував цей дизайн компанії Remington, яка випустила його як свою модель 11 (1905–1947). Remington Model 11 була першою рушницею з автоматичним заряджанням, виготовленою в Сполучених Штатах. Savage Arms також ліцензувала цей дизайн у Browning і випускала його як свою модель 720 з 1930 по 1949 рік, а також свою модель 745 з легкосплавною ствольною коробкою і двозарядним магазином з 1941 по 1949 рік. 

Ця рушниця вироблялася в Бельгії уже довго, поки не розпочалася Друга світова війнв, і саме тоді коли Браунінг переніс виробництво в Remington Arms в США. Auto-5 вироблявся Remington разом з Model 11. Приблизно 850 000 рушниць Remington Model 11 вироблялася, але це виробництво припинили  в 1947 році. Але у 1952 році виробництво цих, моделей Browning повернулося до FN. Проте у 1975 році більша частина виробництва перейшла до японської компанії Miroku.І вже у 1998 році рушниця А-5 припинило своє виробництво, однак, є факти про декілька пам’ятних моделей, створених у FN у 1999 році. В 1983 році, цей дробовик був найбільш продованим в історії, звичайно ж після Remington 1100.

Browning Auto-5 це як вже було зазначено рушниця з довгою віддачею. Снаряди вміщаються в трубчастому магазині який знаходиться під стволом. Під час пострілу з патронника ствол і затвор віддають разом, і знову вводять курок. Коли ствол повертається вперед у початкове положення, затвор залишається ззаду, і, таким чином, стріляна гільза викидається через отвір з правого боку ствольної коробки. Потім затвор повертається вперед і вже далі подається інший снаряд із магазину в наступний постріл. Ці так звані функції довгої віддачі були першими у своєму роді і запатентовані у 1900 році  Джоном Браунінгом.

Більшість А-5 мають знімні заглушки в магазині, які запобігають завантаженню більше трьох снарядів (два в магазин і один у патронник), щоб відповідати федеральним законам деяеких штатів, а також деяким державним правилам полювання. Сама ємність становила п’ять патронів. Якщо патронник відкрито (керівна рукоятка відведена назад), перший снаряд, завантажений у трубку магазина, потрапить безпосередньо в патронник (під отвором для викидання є кнопка ручного закриття затвора), затвор закривається, а всі наступні снаряди подається в пістолет йти в магазин. Ця функція не була знайдена на попередніх моделях, але була доступна через комплекти для переобладнання та перебудови, і була представлена пізніше в 1950-х роках як стандартна функція з заводу.

В Браунінг Авто-5 присутня система конічних кілець і фрикційної частини а також частини,завдчки яким уповільнюється хід ствола назад. Така установка цих кілець є дуже важливою для самої якості рушниці та для забезпечення тривалого терміну служби зброї за рахунок контролю надлишкової віддачі. Фрикційні кільця встановлюються в залежності від типу навантаження, що виробляється через пістолет.

Разом з цим є версія що, шістнадцятий калібр з назвою «Sweet Sixteen». На сьогоднішній день ця модель більше не виробляється.

Посилання 

 Browning Auto-5 на world.guns.ru
 Документация ружья
 Схема Model
 Firearm Model History - Remington Model 11 Archived November 14, 2010, at the Wayback Machine
 "Where are Browning firearms manufactured?". browning.com. Retrieved June 6, 2020.
 "Archived copy". Archived from the original on 2010-12-23. Retrieved 2010-12-29.
 Римантас Норейка. Самозарядное охотничье ружьё Browning Auto-5 - прощальное ревю // журнал "Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение", № 6, 2003. стр.19-22

Рушниці США
Самозарядний дробовик
Самозарядні рушниці Бельгії
Військова продукція FN Herstal
Самозарядні дробовики США